«Carlos Carrillo» (o «Carlos A. Carrillo») - conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Carrillo - puede referirse a:

Personajes 
 Carlos A. Carrillo Gastaldi (1855-1893), pedagogo mexicano.
 Carlos Carrillo Parodi (19??-), microbiólogo peruano (:w:en).
 Carlos J. Carrillo Chopín (1984–), futbolista salvadoreño (:w:en).

 Juan Carlos Carrillo Palacio (1992-), boxeador colombiano.

Toponimia 
Veracruz, México
 Carlos A. Carrillo, municipio:
 Carlos A. Carrillo, ciudad cabecera (:w:sh).